

Фейргейвен — місто, штат Массачусетс
 Фейргейвен — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Фейргейвен — переписна місцевість, штат Міннесота